Фосфорен — двумерная аллотропная модификация фосфора, которая получается из чёрного фосфора разделённого на моноатомные слои. Структура фосфорена похожа на более известное соединение — графен, что нашло отражение в названии. В отличие от графена фосфорен является полупроводником с запрещённой зоной равной 1,75 эВ. Впервые фосфорен получен в 2014 году методом механического расщепления. Графен и фосфорен единственные стабильные простые вещества которые можно получить расщепляя трёхмерные кристаллы.

Транспортные измерения образцов, осаждённых на окисленную кремниевую подожку, показали что фосфорен обладает анизотропной проводимостью, а именно эффективная масса электрона зависит от направления его движения в кристалле. Фосфорен обладает p-типом проводимости, что позволило реализовать CMOS инвертор на фосфорене и транзисторе n-типа сделанным из MoS2.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двумерные кристаллы
Фосфор